Сєди́х — російське прізвище.

Відомі носії:

 Сєдих Наталія Юріївна — українська культуристка, тренер.
 Сєдих Наталія Євгеніївна — російська балерина, фігуристка та акторка.
 Сєдих Іван Вікторович (1904—1943) — широнінець, Герой Радянського Союза.
 Сєдих Юрій Георгійович — радянський дворазовий олімпійський чемпіон з метання молота.

Російські прізвища